Kuamang (Jujuhan Ilir), een plaats in Indonesië
Kuamang (Vii Koto), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing